Azura – personaggio della serie di videogiochi The Elder Scrolls
Azura – nome proprio di persona inglese
Azura – figlia di Adamo e sposa di Set, menzionata nel Libro dei Giubilei
Azura – sede vescovile titolare in Algeria